In 1994 werd het 48ste Campeonato Rondoniense gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rondônia. De competitie werd georganiseerd door de FFER en werd gespeeld van 31 juli tot 4 december. Ariquemes werd kampioen.

Eerste fase

Eerste toernooi

Tweede toernooi

Totaalstand

Finaleronde

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Rondoniense
Rond